Швехат ():
 Швехат — город в Австрии, недалеко от границы со Словакией.
 Швехат — река в Нижней Австрии, на которой расположен, в том числе, город Швехат.
 Аэропорт «Вена-Швехат» — международный аэропорт, обслуживающий Вену.